A 2012. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs női középsúlyú versenyszámát augusztus 1-jén rendezték az ExCel Exhibition Centre-ben. A versenyszámot a francia Lucie Décosse nyerte meg. A Magyarországot képviselő Mészáros Anett a 9. helyen végzett.

Eredmények
H – leléptették

Döntők

Vigaszág

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Végeredmény

Források 
 

N70